A Wasted Vigil – wiersz Algernona Charlesa Swinburne’a
 A Wasted Vigil – powieść Nadeema Aslama